Said puede referirse a:

Personas  

 Abu Sa'id, gobernante mongol.
 Abu Said, gobernante persa.
 Ahmed Said, futbolista egipcio.
 Alí ibn Said de Zanzíbar, sultán de Zanzíbar.
 Ali Said Adbella, político eritreo.
 Barghash ibn Said de Zanzíbar, sultán de Zanzíbar.
 Eddine Saïd, cantante español.
 Edward Said, escritor palestino.
 Hatri uld Said uld Yumani, político español.
 Ibn Said al-Maghribi, escritor español.
 Ibn Said de Toledo, escritor español.
 Jashjash ibn Said ibn Asuad, militar andalusí.
 Jatri Uld Said Uld Yumani, político español.
 Khalifah ibn Said de Zanzíbar, sultán de Zanzíbar.
 Majid bin Said de Zanzíbar, sultán de Zanzíbar.
 Mammed Said Ordubadi, escritor ruso.
 Mohamed Said Raihani, escritor marroquí.
 Muhammad Osman Said, político libio.
 Qabus bin Said Al Said, sultán de Omán. 
 Said al-Andalusi, cadí, científico e historiador andalusí.
 Said al-Bagdadi, poeta andalusí.
 Saïd Aouita, atleta marroquí.
 Said bin Sultan, sultán de Omán.
 Said Djinnit, político argelino.
 Said ibn al Musayab, autoridad en hadiz. 
 Said Husejinović, futbolista bosnioherzegovino. 
 Saïd Mehamha, futbolista francés.
 Said Musa, político de Belice.
 Saïd Saadi, político argelino.
 Said Saif Asaad, haltera catarí.
 Samira Saïd, cantante marroquí.
 Tariq Said Ramadan, teólogo suizo.
 Zubir Said, compositor indonesio.

Lugares 

 Aeropuerto Internacional Príncipe Said Ibrahim, aeropuerto internacional de Moroni (Comoras).
 Cabila de Ait Said, cabila de Marruecos.
 Estadio de Puerto Saíd, estadio situado en Puerto Saíd (Egipto).
 Gobernación de Sidi Bou Said, gobernación de Túnez.
 Puerto Saíd (gobernación): una de las veintinueve gobernaciones de Egipto.
 Puerto Saíd: ciudad de Egipto.
 Sidi Bou Said, localidad de Túnez.

Música 

 All the Things She Said, single de t.A.T.u..
 He Said She Said, sencillo de Ashley Tisdale.
 I am I said, canción de Neil Diamond.
 Mama Said, single de Metallica.
 My Mamma Said, sencillo de Aqua.
 No Said Date, álbum de Masta Killa.
 Right Said Fred, grupo británico de música pop.
 She Said She Said, canción de Los Beatles.
 Should've Said No, canción de Taylor Swift.
 The Things You Said, canción de Depeche Mode.
 Things We Said Today, canción de Los Beatles.
 When All Is Said And Done, canción de ABBA.
 Who Said, sencillo de Hannah Montana.

Otros 

 Fundación Barenboim-Said, fundación española.
 SAID: Sistema Administrativo Integrado Descentralizado.